Домініка Цібулкова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Гетер Вотсон.

Анджелік Кербер повернула собі звання 1-ї ракетки світу WTA після того, як Симона Халеп програла у чвертьфіналі.

Кароліна Плішкова виграла титул, у фіналі перемігши Каролін Возняцкі з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Aegon International
2017